Кувши́нковые, или Нимфе́йные () — семейство цветковых растений. В настоящее время в системе классификации APG III оно отнесено к порядку . Насчитывает около 70 видов, из них 7 встречается в России. В ископаемом состоянии известно с раннего мела.

Ботаническое описание 

Многолетние, редко однолетние водные травы с подводными сильно развитыми корневищами, укореняющиеся в илистое дно рек и стоячих вод.

Листья цельные, на длинных черешках, подводные — тонкие и нежные, плавающие — более жёсткие, сверху блестящие, снизу ворсистые, часто крупные (до 2 м в диаметре).

Цветки правильные одиночные на длинных цветоножках, чаще всего крупные, обоеполые, с простым или, чаще, двойным околоцветником. Чашелистиков три—четыре, свободных или при основании несколько сросшихся. Лепестков обычно много, свободных в непостоянном числе. Тычинок много, до 700, часто имеются переходы от тычинок к лепесткам; пестиков несколько, иногда один, в последнем случае завязь четырёх- или многогнёздная, верхняя или нижняя, рыльце сидячее, щитовидное.

Формула цветка: .

Плоды чаще многосемянные, подводные или плавучие.

Распространение 
Растения семейства распространены повсюду, кроме пустынь и высокогорий; в России растут виды родов кубышка и кувшинка, на Дальнем Востоке — эвриала. В оранжереях часто разводят викторию.

Классификация 
По системе классификации APG II семейство включает следующие роды:
 
 
 
 
 .
 
К семейству в системе APG II можно подсоединить растения семейства , состоящее из двух родов:  и .
В системе классификации Кронквиста семейство Кувшинковые входит в порядок , отсутствующий в системе APG II, но присутствующий в системе APG III.

Хозяйственное значение и применение 
К семейству относится много декоративных водных растений, в том числе  растущая в бассейне Амазонки .

Многие представители семейства богаты алкалоидами.

См. также 
 Ботанический сад Памплемус — известен своими гигантскими кувшинковыми.

Примечания

Литература 
 
 

Кувшинкоцветные
Семейства растений